David Hallberg (1982) – ballerino statunitense
 Gary Hallberg (1958) – golfista statunitense
 Herman Hallberg (1997) – calciatore svedese
 Johan Hallberg (1891-1967) − calciatore norvegese
 Melker Hallberg (1995) – calciatore svedese
 Nils Hallberg (1921-2010) – attore svedese
 Ulf Peter Hallberg (1953) – scrittore svedese